Imre Lajos (1858–1923) irodalomtörténész
 Imre Lajos (1888–1974) neveléstudós
 Imre Lajos (1900–1974) vegyész
 Imre Lajos (1930–1970) irodalomtörténész